Појам Велеиздајнички процес може да се односи на:
 Велеиздајнички процес (1909), суђење у Загребу против чланова Српске самосталне странке
 Велеиздајнички процес (1915—1916), суђење у Бањалуци након Сарајевског атентата